Spaniocercoides är ett släkte av bäcksländor. Spaniocercoides ingår i familjen Notonemouridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bäcksländor
Spaniocercoides